Kloster Marienberg steht für:

 Kloster Marienberg (Bregenz), Vorarlberg (Dominikanerinnen)
 Abtei Marienberg, in Mals, Ortsteil Burgeis, Vinschgau, Südtirol (Benediktiner)
 Kloster Marienberg (Neuss) (Augustinerinnen, Schwestern vom armen Kinde Jesu)
ehemalig:
 Kloster Marienberg (Helmstedt) (Augustiner-Chorfrauen, evangelisch)
 Kloster Marienberg (Burgenland), in Klostermarienberg, Ortsteil von Mannersdorf an der Rabnitz (Zisterzienser)
 Kloster Marienberg (Boppard), Boppard am Rhein (Benediktinerinnen, Ursulinen)
 Kloster Vinnenberg, Ortsteil Milte bei Warendorf (Zisterzienser, Benediktiner)

Siehe auch:
 Klostermarienberg
 Kloster Marienburg